Bardiani CSF Faizanè () – włoska zawodowa grupa kolarska funkcjonująca pod różnymi nazwami od 1982. Od sezonu 2012 grupa zarejestrowana w dywizji UCI Professional Continental Teams.

Sezony

2021

Skład

Zwycięstwa

2020

Skład

Zwycięstwa

2019

Skład

Zwycięstwa

2018

Skład

Zwycięstwa

2017

Skład

Zwycięstwa

2016

Skład

Zwycięstwa

2015

Skład

2014

Skład

2011

Zwycięstwa 
 1. miejsce na 3. etapie Giro della Provincia di Reggio Calabria, Manuel Belletti
 1. miejsce na 1. etapie Settimana Internazionale di Coppi e Bartali, Manuel Belletti
 1. miejsce na 3. etapie Vuelta a Castilla y León, Filippo Savini
 1. miejsce na 3. etapie Tour of Turkey, Manuel Belletti
 1. miejsce na 5. i 9. etapie Tour of Qinghai Lake, Sacha Modolo
 1. miejsce na 1. etapie Brixia Tour, Marco Frapporti
 1. miejsce na 3. etapie Brixia Tour, Manuel Belletti
 1. miejsce na 4. etapie Brixia Tour, Domenico Pozzovivo
 1. miejsce na 5. etapie Brixia Tour, Sacha Modolo
 1. miejsce na 1. i 4. etapie Post Danmark Rundt, Sacha Modolo
 1. miejsce w Coppa Agostoni, Sacha Modolo
 1. miejsce na 2. i 3. etapie Settimana Lombarda, Sacha Modolo
 1. miejsce na 1. i 3. etapie Giro di Padania, Sacha Modolo

2010

Zwycięstwa 
 1. miejsce na 2. etapie Settimana Lombarda, Mattia Gavazzi
 1. miejsce na 4. etapie Giro del Trentino, Domenico Pozzovivo
 1. miejsce na 13. etapie Giro d’Italia, Manuel Belletti
 1. miejsce w GP Nobili Rubinetterie, Gianluca Brambilla
 1. miejsce w Brixia Tour, Domenico Pozzovivo
 1. miejsce na 2. i 4. etapie, Domenico Pozzovivo
 1. miejsce w Coppa Bernocchi, Manuel Belletti
 1. miejsce na 5. etapie Tour of Britain, Marco Frapporti

2009

Zwycięstwa 
 1. miejsce na 2. etapie Giro della Provincia di Grosseto, Marco Frapporti
 1. miejsce na 1. i 6. etapie Tour of Turkey, Mauro Finetto
 1. miejsce na 5. etapie Settimana Ciclistica Lombarda, Domenico Pozzovivo
 1. miejsce w Hel van het Mergelland, Mauro Finetto
 1. miejsce w Giro della Provincia di Reggio Calabria, Fortunato Baliani

2008

Zwycięstwa 
 1. miejsce na 2. etapie Tour de San Luis, Maximiliano Richeze
 1. miejsce na 8. etapie Tour de Langkawi, Filippo Savini
 1. miejsce na 9. etapie Tour de Langkawi, Maximiliano Richeze
 1. miejsce na 5. etapie Settimana Internazionale di Coppi e Bartali, Emanuele Sella
 1. miejsce na 5. etapie Circuit de la Sarthe, Maximiliano Richeze
 1. miejsce na 1. etapie Tour of Turkey, Ruben Bongiorno
 1. miejsce na 3. i 5. etapie Tour of Turkey, Matteo Priamo
 1. miejsce na 4. etapie Tour of Turkey, Filippo Savini
 1. miejsce na 6. i 7. etapie Tour of Turkey, Maximiliano Richeze
 1. miejsce na 6. etapie Giro d’Italia, Matteo Priamo
 1. miejsce na 14., 15. i 20. etapie Giro d’Italia, Emanuele Sella
 1. miejsce w Klasyfikacji górskiej Giro d’Italia, Emanuele Sella
 1. miejsce w klasyfikacji drużynowej Giro d’Italia
 1. miejsce na 1. i 4. etapie Tour of Denmark, Ruben Bongiorno

2007

Zwycięstwa 
 1. miejsce na 2. etapie Tour de Langkawi, Maximiliano Richeze
 1. miejsce w GP di Lugano, Luca Mazzanti
 1. miejsce w GP de la Ville de Rennes, Serhij Matwiejew
 1. miejsce na 2. etapie Circuit de la Sarthe, Paride Grillo
 1. miejsce na 4. etapie Giro del Trentino, Maximiliano Richeze
 1. miejsce na 6. etapie Giro d’Italia, Luis Felipe Laverde
 1. miejsce na 2. etapie Circuit de Lorraine, Matteo Priamo
 1. miejsce na 1. etapie Tour de Luxembourg, Maximiliano Richeze
 1. miejsce na 2b etapie Brixia Tour, Emanuele Sella
 1. miejsce na 1. i 7. etapie Volta a Portugal, Paride Grillo
 1. miejsce w GP Città di Camaiore, Fortunato Baliani
 1. miejsce w GP Nobili Rubinetterie, Luis Felipe Laverde

2006

Zwycięstwa 
 1. miejsce na 1. etapie Tour de Langkawi, Maximiliano Richeze
 1. miejsce na 2. etapie Tour de Langkawi, Guillermo Bongiorno
 1. miejsce na 9. etapie Tour de Langkawi, Serhij Matwiejew
 1. miejsce w GP de la Ville de Rennes, Paride Grillo
 1. miejsce na 2. etapie Circuit de la Sarthe, Paride Grillo
 1. miejsce na 1. etapie Giro del Trentino, Luca Mazzanti
 1. miejsce na 14. etapie Giro d’Italia, Luis Felipe Laverde
 1. miejsce w Subida al Naranco, Fortunato Baliani
 1. miejsce na 4. etapie Brixia Tour, Paride Grillo
 1. miejsce na 1. etapie Tour de Wallonie, Aitor Galdós
 1. miejsce na 1. etapie Tour of Denmark, Aitor Galdós

2005

Zwycięstwa 
 1. miejsce na 1., 5., 7., 9., i 10. etapie Tour de Langkawi, Graeme Brown
 1. miejsce na 2. i 6. etapie Tour de Langkawi, Ruben Bongiorno
 1. miejsce na 1a etapie Settimana Internazionale di Coppi e Bartali, Guillermo Bongiorno
 1. miejsce w Giro della Provincia di Reggio Calabria, Guillermo Bongiorno
 1. miejsce na 1. etapie Settimana Lombarda, Guillermo Bongiorno
 1. miejsce na 4. etapie Settimana Lombarda, Fredy Gonzalez
 1. miejsce w Giro d'Oro, Luca Mazzanti
 1. miejsce w Giro del Trentino, Julio Alberto Pérez
 1. miejsce na 5. etapie Circuit de Lorraine, Paride Grillo
 1. miejsce w GP Industria & Artigianato, Luca Mazzanti
 1. miejsce na prologu Giro d’Italia, Brett Lancaster
 1. miejsce na 4. etapie Giro d’Italia, Luca Mazzanti
 1. miejsce w Brixia Tour, Emanuele Sella
 1. miejsce na 2a etapie, Guillermo Bongiorno
 1. miejsce na 2b etapie, Emanuele Sella
 1. miejsce na 4. etapie Tour of Denmark, Paride Grillo
 1. miejsce w GP Fred Mengoni, Luca Mazzanti
 1. miejsce na 1. etapie Regio Tour, Guillermo Bongiorno
 1. miejsce w GP Citta' di Misano Adriatico, Guillermo Bongiorno
 1. miejsce w Firenze-Pistoia, Serhij Matwiejew

2004

Zwycięstwa 
 1. miejsce na 3. etapie Tour de Langkawi, Brett Lancaster
 1. miejsce na 10. etapie Tour de Langkawi, Guillermo Bongiorno
 1. miejsce w Settimana Internazionale di Coppi e Bartali, Giuliano Figueras
 1. miejsce na 11. etapie Giro d’Italia, Emanuele Sella
 1. miejsce na 2a etapie Brixia Tour, Julio Alberto Pérez
 1. miejsce w Trofeo Città di Castelfidardo, Emanuele Sella
 1. miejsce w Firenze-Pistoia, Serhij Matwiejew

2003

Zwycięstwa 
 1. miejsce na 6. etapie Tour Down Under, Graeme Brown
 1. miejsce na 5. i 7. etapie Tour de Langkawi, Graeme Brown
 1. miejsce na 10. etapie Tour de Langkawi, Guillermo Bongiorno
 1. miejsce w GP Chiasso, Giuliano Figueras
 1. miejsce na 4. etapie Settimana Internazionale di Coppi e Bartali, Luca Mazzanti
 1. miejsce w Settimana Lombarda, Julio Alberto Pérez
 1. miejsce na 2. etapie, Julio Alberto Pérez
 1. miejsce w mistrzostwach Ukrainy w kolarstwie szosowym w jeździe indywidualnej na czas, Serhij Matwiejew
 1. miejsce w Casalincontrada-Blockhaus, Claudio Bartoli

2002

Zwycięstwa 
 1. miejsce w mistrzostwach Australii w kolarstwie szosowym  w jeździe indywidualnej na czas, Nathan O’Neill
 1. miejsce na 3. etapie Tour de Langkawi, Enrico Degano
 1. miejsce na 6. i 10. etapie Tour de Langkawi, Graeme Brown
 1. miejsce na 3a etapie Circuit des Mines, Serhij Matwiejew
 1. miejsce w Giro dell’Appennino, Giuliano Figueras
 1. miejsce na 13. i 16. etapie Giro d’Italia, Julio Alberto Pérez
 1. miejsce w GP Industria & Commercio di Prato, Vladimir Duma

2001

Zwycięstwa 
 1. miejsce na 2. i 5. etapie Tour de Langkawi, Enrico Degano
 1. miejsce na 10. etapie Tour de Langkawi, Nathan O’Neill
 1. miejsce na 1. etapie Circuit des Mines, Serhij Matwiejew
 1. miejsce na 13. etapie Giro d’Italia, Julio Alberto Pérez
 1. miejsce w Giro del Veneto, Giuliano Figueras

2000

Zwycięstwa 
 1. miejsce na 10. etapie Tour de Langkawi, Julio Alberto Pérez
 1. miejsce na 3. etapie Settimana Internazionale di Coppi e Bartali, Enrico Degano
 1. miejsce na 2. etapie Giro d'Abruzzo, Vladimir Duma
 1. miejsce na 2. etapie GP Jornal de Noticias, Enrico Degano
 1. miejsce na 6. etapie Österreich-Rundfahrt, Gerrit Glomser
 1. miejsce na 4. etapie Tour of Sweden, Nathan O’Neill
 1. miejsce w mistrzostwach Ukrainy w kolarstwie szosowym, Vladimir Duma
 1. miejsce w Trofeo Matteotti, Yauheni Seniushkin
 1. miejsce w Trofeo dello Scalatore, Julio Alberto Pérez

1999

Zwycięstwa 
 1. miejsce na 2. i 7. etapie Tour de Langkawi, Enrico Degano
 1. miejsce na 12. etapie Tour de Langkawi, Luca Cei
 1. miejsce w Giro del Lago Maggiore, Gabriele Balducci
 1. miejsce na 1. etapie Tour de Slovénie, Gabriele Balducci
 1. miejsce na 3. etapie Tour de Slovénie, Enrico Degano
 1. miejsce na 4. etapie Tour de Slovénie, Dario Pieri
 1. miejsce na 5. etapie Giro d'Abruzzo, Vladimir Duma

1998

Zwycięstwa 
 1. miejsce na 4. i 9. etapie Tour de Langkawi, Mirko Rossato
 1. miejsce na 6. etapie Tour de Langkawi, Alessandro Petacchi
 1. miejsce na 8. etapie Tour de Langkawi, Dario Pieri
 1. miejsce na 12. etapie Tour de Langkawi, Luca Cei
 1. miejsce na 1. etapie Tirreno-Adriático, Gabriele Balducci
 1. miejsce na 1. etapie Driedaagse van De Panne-Koksijde, Dario Pieri
 1. miejsce na 6. etapie Tour de Suisse, Vladimir Duma
 1. miejsce w mistrzostwach Ukrainy w kolarstwie szosowym, Vladimir Duma
 1. miejsce na 7. etapie Österreich-Rundfahrt, Mirko Rossato
 1. miejsce w Giro di Toscana, Francesco Secchiari

1997

Zwycięstwa 
 1. miejsce w GP Industria e Commercio Artigianato Carnaghese, Francesco Secchiari
 1. miejsce na 4a etapie Euskal Bizikleta, Fabrizio Guidi
 1. miejsce na 3a etapie Driedaagse van De Panne-Koksijde, Fabrizio Guidi
 1. miejsce w GP Costa degli Etruschi, Biagio Conte
 1. miejsce na 2. etapie Tirreno-Adriático, Davide Casarotto
 1. miejsce w Coppa Agostoni, Massimo Apollonio

1996

Zwycięstwa 
 1. miejsce na 2., 4. i 5. etapie Regio-Tour, Filippo Casagrande
 1. miejsce w GP di Lugano, Amilcare Tronca
 1. miejsce w Tre Valli Varesine, Fabrizio Guidi
 1. miejsce w Post Danmark Rundt, Fabrizio Guidi
 1. miejsce na 3. etapie Fabrizio Guidi
 1. miejsce w Grosser Preis des Kantons Aargau, Fabrizio Guidi
 1. miejsce w GP Industria & Commercio di Prato, Fabrizio Guidi
 1. miejsce w GP Costa degli Etruschi, Fabrizio Guidi
 1. miejsce w Klasyfikacji punktowej Giro d’Italia, Fabrizio Guidi
 1. miejsce na 3. etapie Tour de Suisse, Cristian Gasperoni
 1. miejsce na 1. i 14. etapie Vuelta a España, Biagio Conte

Nazwa grupy w poszczególnych latach 
Opracowano na podstawie:

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Włoskie zawodowe grupy kolarskie
Kluby sportowe założone w 1982